első Tisza István-kormány (1903–1905)
második Tisza István-kormány (1913–1917)